

Азама́т — многозначный термин:
Азамат — мужское имя арабского происхождения.
 Азамат — четвёртый месяц по календарю бахаи.
 Азамат — известная лирическая башкирская народная песня узун-кюй.
Азамат — в современном казахском государстве слово употребляется в значении «гражданин».
 «Азамат» — советский фильм 1939 года.
 «Азамат» — советский и российский футбольный клуб из Чебоксар.

Населённые пункты

Казахстан 
 Азамат — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
 Азамат (быв. Красный Авангард) — село в Мактааральском районе Туркестанской области.

Россия 
 Азамат — деревня в Аликовском районе Чувашии.
 Азамат — название села Малиновка в Крыму до 1948 года.
 Азамат-Юрт — село в Гудермесском районе Чеченской республики.

См. также